— японская рок-группа из города Вакканай на Хоккайдо.

История 

Galileo Galilei была образована в 2007 году. В 2008 году группа выиграла гран-при музыкального фестиваля 
 и начала свою серьёзную музыкальную карьеру. 21 января 2009 года вышел первый альбом . В 2012 году Фумито Иваи и Кадзумаса Ногути покинули Galileo Galilei и в 2013 году сформировали группу FOLKS.

Участники 
 Нынешние
  — вокал, гитара, автор песен.
  — бас-гитарист.
  — ударные, бэк-вокал. Младший брат вокалиста Юки Одзаки.
 Бывшие
  — гитара. 
  — гитара, бэк-вокал.
  — синтезатор.

Дискография

Альбомы

Мини-альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
  Galileo Galilei  профиль на SonyMusic
  Galileo Galilei  на сайте AniDB

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Рок-группы Японии
Инди-рок-группы
Инди-поп-группы